S&M:

 S&M — альбом группы Metallica
 S&M — песня Рианны